Das chinesische Autobahnnetz () ist das am schnellsten wachsende Autobahnnetz der Welt und seit 2011 auch das weltweit längste vor dem amerikanischen Interstate-Highway-System.

Geschichte 
Die Streckenlänge

Nummernsystem 

Wie viele Netznummerierungen geht auch bei chinesische Autobahnen (, kurz ) von der Hauptstadt Peking aus und folgt dem Uhrzeigersinn mit den sieben einstellig nummerierten Hauptstrecken G1 bis G7. Darüber hinaus gibt es neun Nord-Süd-Verbindungen mit ungeraden Nummern, beginnend mit der G11 als östlichster Strecke, bis hin zur G85 als westlichster Nord-Süd-Autobahn. Wie im amerikanischen Interstate-Highway-System ist die Nummerierung der wichtigsten Nord-Süd-Routen durch 5 teilbar. Hinzu kommen achtzehn Ost-West-Verbindungen mit geraden Nummern, beginnend mit der G10 im Norden bis zur G80 im Süden. Wie im amerikanischen Interstate-Highway-System ist die Nummerierung der wichtigsten Ost-West-Routen durch 10 teilbar. Des Weiteren sind sechs weitläufige Ringautobahnen geplant, für die die Nummerierungen G91 bis G99 reserviert sind.

Teilweise zweigen von den bisher erwähnten Hauptstrecken regionale Autobahnen ab, die mit zwei weiteren Ziffern hinter der Bezeichnung der Hauptstrecke, beginnend mit „11“, bezeichnet werden (z. B. Autobahn Kunming–Mohan). Alternativ, allerdings derzeit lediglich im Falle der Autobahn Guangzhou–Macau und der G15W, wird ein Großbuchstabe an die Bezeichnung der Hauptstrecke angefügt, der sich vom englischen Wort der jeweiligen Himmelsrichtung ableitet, in die die regionale Autobahn verläuft (also W für „West“, N für „North“ usw.).

Ferner existieren zahlreiche lokale, meist als Autobahnring ausgeführte Autobahnen, deren Bezeichnung die Ziffern „01“ hinter der Bezeichnung der Hauptstrecke ausweist. Hinzu kommt die Stadt, um die ein solcher Autobahnring führt, um Autobahnen der gleichen Nummer voneinander unterscheiden zu können.

Autobahngebühren 
Fast alle Autobahnen sind mautpflichtig. Die Gebühren betragen etwa 0,5 CNY (etwa 0,06 EUR) pro Kilometer, wobei meistens kilometerunabhängige Mindestgebühren (z. B. 5 CNY/0,60 EUR) anfallen.

Tabellarische Auflistung der chinesischen Autobahnen 
Das bisherige bestehende, im Bau befindliche und geplante Netz umfasst folgende Strecken:

Siehe auch 
 Liste der Nationalstraßen in China
 Straßensystem in China

Weblinks

Einzelnachweise 

!
Autobahnen China